Супра — село в Вагайском районе Тюменской области, административный центр сельского поселения Супринское.

География 
Село находится на берегу рек Иртыш и Большая Супра. Автобусное сообщение.

Инфраструктура 

 Школа

Население

Примечания 

Населённые пункты Вагайского района